Паспорт гражданина Лаоса — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами страны, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

История 
В апреле 2016 года в Лаосе стартовала пилотная выдача биометрических паспортов изготовленных российской ФГУП «Гознак».

Внешний вид 
Внешне биометрические паспорта не сильно отличаются от паспортов старого образца. В новом документе увеличено количество страниц, страница идентификационных данных отпечатана на листке с голографической фольгой, включая изображение подписи и цветную копию фотографии владельца. Чип размещен в задней обложке.

Паспорт синего цвета, с надписью (; ;) «Lao People’s Democratic Republic» и () «Passport» на лаосском, французском и английском языках. В центре золотым тиснением нанесён герб Лаоса. Паспорт изготавливается на лаосском, французском и английском языках. Символ биометрических паспортов, оповещающий о наличии RFID-чипа внутри документа, располагается в самом низу обложки. На сегодняшний день биометрический паспорт Лаоса содержит микросхему (электронный чип), где хранится цветная фотография владельца паспорта как основной идентифицирующий элемент паспорта, отпечатки пальцев, электронная подпись, информация о дате и месте рождения владельца, дате выдачи паспорта и органе, выдавшем документ. Выдается сроком на 10 лет.

Страница идентификации 
Лаосский паспорт включает следующую информацию:
 Фотография владельца
 Тип (P для обозначения паспорта)
 Код выдавшего государства (LAO для Лаоса)
 Номер паспорта
 Фамилия
 Имя
 Имя в Лаосе
 Гражданство (LAO)
 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
 Пол (M/F)
 Место рождения
 Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)
 Дата истечения срока действия (ДД.ММ.ГГГГ)
 Место выдачи
 Подпись владельца

Страница информации о владельце заканчивается зоной машиночитаемого кода, начинающегося с P<LAO.

Языки 
Информационная страница напечатана на лаосском, французском и английском языках.

Паспортное сообщение 
Паспорт содержат специальное сообщение, данное обычно на трёх. Сообщение адресовано представителям властей иностранных государств. В этом сообщении от имени Правительства Лаосской Народно-Демократической Республики, министерство иностранных дел Лаоса просит разрешить носителю паспорта беспрепятственный проход, проезд и оказывать ему необходимое содействие.

Визовые требования для граждан Лаоса 
Граждане Лаоса могут въезжать без оформления виз или оформить визу по прилёте в 45 стран и территорий мира.

Примечания 

Лаос
Право Лаоса